Le tournoi Saudi International 2006 est l'édition 2006 du tournoi de squash Saudi International qui se déroule à Khobar du 16 au . Cette édition fait partie des Super Series Platinum, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. 

Amr Shabana l'emporte en finale face à Grégory Gaultier.

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 2006

Liens externes 

PSA World Series 2006
Sport en Arabie saoudite en 2006
Sport en décembre 2006
Événement sportif à Khobar